En religion OSC fait reference à l'Ordre de la Sainte Croix, un ordre religieux fondé au .
 Dans l'industrie de l'informatique, OSC est le sigle Open Source Consortium, une association d'éditeurs de logiciels dits « libres » (Open Source)
 Dans les milieux étudiants belges, OSC est le sigle de Ordre Souverain de la Calotte
 Dans les milieux financiers au Canada, OSC est le sigle de l'Ontario Securities Commission, en français la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO), c'est-à-dire l'autorité chargée de la règlementation des activités boursières. 
 Dans le domaine du multimédia, OSC est le sigle de Open Sound Control, un protocole de communication entre dispositifs  multimédia (synthétiseur sonore, ordinateur, robot, etc.)
 Officier sous contrat
 Dans le domaine de la recherche scientifique, OSC est le sigle de Observatoire sociologique du changement, une Unité mixte de recherche Sciences Po et CNRS.
 Dans le domaine politique,  OSC est le sigle de Organisation de la Société Civile, rassemblant l'ensemble des structures non marchandes et non étatiques.
 Orbital Sciences Corporation, une société américaine spécialisée dans la réalisation de satellites.
Abréviation
 Dans les domaines de l'informatique et du recrutement,  OSC est le sigle Outil de suivi de candidature